Stenqvist är ett svenskt efternamn som bärs av bland andra: 

 Catharina Stenqvist, religionsfilosof och professor

 Elsie-Britt Stenqvist
 Gunnar Stenqvist
 Harry Stenqvist
 Jakob Stenqvist
 Marie Stenqvist
 Nils Stenqvist (konstnär)
 Nils Stenqvist (militär)
 Sten Stenqvist, sinolog
 Åke Stenqvist

Svenska efternamn